mini|hochkant=1.2|
Der Stabhochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011 wurde am 28. und 30. August 2011 im Daegu-Stadion der südkoreanischen Stadt Daegu ausgetragen.

Weltmeisterin wurde die Brasilianerin Fabiana Murer. Sie gewann vor der Deutschen Martina Strutz. Bronze ging an die russische Weltmeisterin von 2003, Vizeweltmeisterin von 2001, Olympiazweite von 2004 und Olympiadritte von 2008 Swetlana Feofanowa, die außerdem zweifache Europameisterin (2002/2010) war.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Es wurden ein Kontinental- und vier Landesrekorde aufgestellt.
 Kontinentalrekord:
 4,85 m (Amerikarekord) – Fabiana Murer (Brasilien), Finale am 30. August
 Landesrekorde:
 4,50 m – Nicole Büchler (Schweiz), Qualifikationsgruppe B am 28. August
 4,40 m – Choi Yun-hee (Südkorea), Qualifikationsgruppe B am 28. August
 4,80 m – Martina Strutz (Deutschland), Finale am 30. August
 4,70 m – Yarisley Silva (Kuba), Finale am 30. August

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
28. August 2011, 9:30 Uhr

33 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 4,60 m. Diese Höhe wurde jedoch nicht angegangen, denn nach Abschluss der Versuche über 4,55 m waren nur noch zehn Athletinnen im Wettbewerb. Für das Finalfeld, das aus mindestens zwölf Wettbewerberinnen bestehen soll, wurden zusätzlich die beiden nächstplatzierten Sportlerinnen zugelassen. Sie hatten als einzige der bisher nicht für das Finale qualifizierten Wettbewerberinnen 4,50 m ohne jeden Fehlversuch in ihren jeweiligen Serien übersprungen. Diese nun zwölf Stabhochspringerinnen (hellgrün unterlegt) bestritten das am übernächsten Tag stattfindende Finale.

Gruppe A 

Weitere in Qualifikationsgruppe A ausgeschiedene Stabhochspringerinnen:

Gruppe B 

In Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Stabhochspringerinnen:

Finale 
30. August 2011, 19:05 Uhr

Video 
 Women's Pole Vault Final - World Championships Daegu 2011 Highlights, youtube.com, abgerufen am 9. Januar 2021

Weblinks 
 World Championships Daegu (englisch), abgerufen am 9. Januar 2021
 Women Pole Vault Athletics XIII World Championship 2011 Daegu (KOR) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 9. Januar 2021
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Pole Vault, Daegu 2011, S. 318f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 9. Januar 2021

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Stabhochsprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Daegu